Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti lo Sheffield Wednesday Football Club nelle competizioni ufficiali della stagione 2018-2019.

Organico

Rosa 
Aggiornata al 31 gennaio 2019.

Organigramma societario 
Area tecnica
 Allenatore: Steve Bruce
 Allenatore in seconda: Lee Bullen, Remy Reynierse
 Preparatore dei portieri: 
 Preparatori atletici:

Risultati

Championship

Girone di andata

Girone di ritorno

FA Cup

Coppa di Lega

Statistiche

Statistiche di squadra

Andamento in campionato

Statistiche dei giocatori

Note

Collegamenti esterni 
 
 
 

2018-2019